

Patronyme 

 Alessandro Scarlatti (1660-1725), compositeur italien de musique baroque, surtout connu pour ses opéras ;
 Pietro Filippo Scarlatti (1679-1750), organiste, maître de chapelle et compositeur italien, fils d'Alessandro Scarlatti ;
 Domenico Scarlatti (1685-1757), fils d'Alessandro, compositeur et claveciniste italien, rendu célèbre par ses sonates (ou ) pour clavecin ;
 Giuseppe Scarlatti (1723-1777) compositeur italien, petit-fils d'Alessandro Scarlatti et neveu de Domenico Scarlatti ;
 Giorgio Scarlatti (1921-1990), pilote automobile italien.

Autres 
Scarlatti peut également faire référence à :
 L'Héritage Scarlatti, un roman d'espionnage de Robert Ludlum paru en 1971.
 Nuova Orchestra Scarlatti, un orchestre symphonique fondée à Naples en 1993.
 Scarlatti, un cratère à la surface de la planète Mercure.
 (6480) Scarlatti, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.